'''Futaba kan verwijzen naar de volgende Japanse onderwerpen

 Futaba (district) - district van de prefectuur Fukushima
 Futaba (gemeente) - gemeente in bovenstaand district, thuisbasis van de kerncentrales van Fukushima
 Futaba Channel - internetforum

Personen
 Futaba Kioka - voetbalster
 Futaba Ito - sportklimster
  Jūzaburō Futaba - vertaler en filmcriticus